Ostinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Giona Ostinelli (* 1986), schweizerisch-italienischer Komponist
 Paolo Ostinelli (* 1968), Schweizer Historiker und Archivar